Gremjaschtschi bezeichnet:

 Gremjaschtschi (Schiff, 1893), ein russisches Panzerkanonenboot
 Gremjaschtschi (Schiff, 1939), ein sowjetischer Zerstörer
 Gremjaschtschi (Schiff, 1960), ein sowjetischer Zerstörer
 Gremjaschtschi (Schiff, 1989), ein sowjetischer Zerstörer
 Gremjaschtschi (Schiff, 2018), eine russische Korvette